El Grup F de la Copa del Món de Futbol de 2014 agrupà les següents seleccions: , ,  i .
La competició es va disputar entre el 15 de juny i el 25 de juny de 2014.

Enfrontaments anteriors en Copa del Món 
 Argentina - Bòsnia i Hercegovina: Cap partit
 Iran - Nigèria: Cap partit
 Argentina - Iran: Cap partit
 Nigèria - Bòsnia i Hercegovina: Cap partit
 Nigèria - Argentina:
 1994, Fase de grups: Nigèria 1–2 Argentina
 2002, Fase de grups: Nigèria 0–1 Argentina
 2010, Fase de grups: Nigèria 0–1 Argentina
 Bòsnia i Hercegovina - Iran: Cap partit

Classificació final

Partits

Argentina - Bòsnia i Hercegovina

Iran - Nigèria

Argentina - Iran

Nigèria - Bòsnia i Hercegovina

Nigèria - Argentina

Bòsnia i Hercegovina - Iran

Notes i referències 

Copa del Món de Futbol de 2014